Буньковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область 
 Буньковское сельское поселение — в Ногинском районе

Тюменская область 
 Буньковское сельское поселение — в Упоровском районе